Натуральне число 281
 281 рік до нашої ери
 281 рік нашої ери